Мачуха — дружина батька стосовно його дитини (дітей) від іншого шлюбу; нерідна мати.
 Мачуха (річка) — річка в Україні, у межах Гайсинського району Вінницької області
 Мати-й-мачуха (підбіл звичайний, мачушни) — багаторічна трав'яниста рослина родини складноцвітих із великим листям

 «Мачуха» — радянський художній фільм 1958 року.
 «Мачуха» — радянський художній фільм 1973 року.
 «Мачуха» — мексиканський телесеріал 2005 року.
 Мати-й-мачуха (серіал) — 12-серійний телефільм 2013 року.